Коте́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Котенко Артем Миколайович — капітан III рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Котенко Артем Павлович (* 1982) — бригадний генерал Збройних сил України, командир 81-ї окремої аеромобільної бригади.
 Котенко Артур ( 1981) — естонський футболіст, воротар.
 Котенко Володимир Михайлович (* 1934) — письменник-сатирик, драматург, журналіст. Член Спілки письменників СРСР.
 Котенко Григорій Михайлович — керівник Апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, заслужений працівник сфери послуг України.
 Котенко Денис Валерійович (1996—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Котенко Іван Петрович ( 1985) — український футболіст, півзахисник.
 Котенко Катерина Сергіївна ( 1978) — український медіадіяч.
 Котенко Костянтин Іванович (1926—2004) — український хоровий диригент, композитор, педагог.
 Котенко Микола Степанович (1928 — ?) — український радянський діяч, голова Державного Комітету Ради Міністрів Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами.
 Котенко Наталія (* 1974) — українська гандболістка й тренерка.
 Котенко Олександр Леонідович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Котенко Павло Ігорович (* 1990) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Котенко Павло Миколайович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Котенко Петро Андріанович (?-?) — сотник державної варти Української Держави.
 Котенко Сергій Леонідович (1967—2022) — учасник антитерористичної операції, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Герой України (посмертно).
 Котенко Тетяна Іванівна (1947—2013) — український зоолог, кандидат біологічних наук.

Примітки 

Прізвища на -енко